

Geografia 
 Francia
 Fosse – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Fossé – comune francese nel dipartimento delle Ardenne
 Fossé – comune francese nel dipartimento del Loir-et-Cher
 Le Fossé – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima
 Italia
 Fosse – frazione del comune di Enego, in provincia di Vicenza
 Fosse – frazione del comune di Sant'Anna d'Alfaedo, in provincia di Verona

Altro 
 Bob Fosse – coreografo, regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Fosse – musical del 1998